Arnim är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (1803–1868), tysk statsman
 Achim von Arnim (1781–1831), tysk poet
 Bernd von Arnim (död 1917), tysk sjöofficer
 Bettina von Arnim (1785–1859), tysk författarinna
 Elizabeth von Arnim (1866–1941), brittisk författarinna
 Ferdinand von Arnim (1814–1866), tysk arkitekt
 Gisela von Arnim (1827–1889), tysk författarinna
 
 
 Heinrich Alexander von Arnim (1798–1861), preussisk statsman
 Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow (1791–1859), preussisk statsman